Hohenbostel bezeichnet:

 Hohenbostel (Barsinghausen), ein Ortsteil von Barsinghausen 
 Hohenbostel (Bienenbüttel), ein Ortsteil von Bienenbüttel